La Déclaration, épisode de la cinquième saison de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 La Déclaration, roman pour la jeunesse de Gemma Malley (2008).